

Architettura 
 Pensione – parte di un edificio in cui gli inquilini affittano una o più stanze

Diritto 
 Pensione –  rendita corrisposta ad una persona fisica in base ad un rapporto giuridico con l'ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi
 Pensione di reversibilità – quota parte della pensione complessiva che spetta ad uno dei due coniugi al sopraggiungere della morte dell'altro
 Baby pensione – pensioni erogate dallo Stato italiano a lavoratori del settore pubblico che hanno versato i contributi previdenziali per pochi anni
 Pensione di vecchiaia –  prestazione previdenziale che consiste in una rendita vitalizia erogata dallo Stato attraverso i suoi istituti o enti predisposti come garantito dalla Costituzione ai lavoratori
 Pensione di anzianità – una delle prestazioni previdenziali garantite ai sensi dell'art. 38 della Costituzione ai lavoratori
 Pensione minima –  pensione dell'importo minimo garantito per legge
 Pensione di guerra – atto risarcitorio di riconoscimento e di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto
 Pensione tabellare – pensioni concesse ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un'infermità durante il servizio di leva

Altri progetti